Dennis Olson (né le  à Kenora, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1954, il commence sa carrière avec les Bruins de Troy dans la Ligue internationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1951-1952 || Flyers de Port Arthur || () ||30 ||16 ||15 ||31 ||18 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1952-1953 || Flyers de Port Arthur ||TBJHL ||30 ||24 ||23 ||47 ||39 ||8 ||3 ||4 ||7 ||2
|-
|1953-1954 || North Stars de Port Arthur|| TBJHL ||36 ||31 ||22 ||53 ||43 ||5 ||4 ||2 ||6 ||12
|-¸
|1954-1955 || Bruins de Troy || LIH ||57 ||9 ||24 ||33 ||36 ||11 ||1 ||6 ||7 ||7
|-
|1955-1956 || Bruins de Troy || LIH ||60 ||31 ||39 ||70 ||76 ||5 ||0 ||2 ||2 ||9
|-
|1956-1957 || Royals de New Westminster || WHL ||70 ||25 ||14 ||39 ||23 ||13 ||5 ||2 ||7 ||6
|-
|1957-1958 || Americans de Seattle || WHL ||7 ||3 || 7||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Canucks de Vancouver || WHL ||31 ||19 ||12 ||31 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Flyers d'Edmonton || WHL ||24 ||11 ||8 ||19 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Red Wings de Détroit || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Indians de Springfield || LAH ||68 ||21 ||23 ||44 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-	
|1959-1960 || Lions de Trois-Rivières || EPHL ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Indians de Springfield || LAH ||61 ||14 ||29 ||43 ||13 ||10 ||1 ||5 ||6 ||4
|-	
|1960-1961 || Beavers de Kitchener-Waterloo || EPHL ||54 ||31 ||31 ||62 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Indians de Springfield || LAH ||17 ||1 ||7 ||8 ||2 ||8 ||4 ||6 ||10 ||0
|-
|1961-1962 || Indians de Springfield || LAH ||70 ||24 ||22 ||46 ||30 ||11 ||4 ||3 ||7 ||4
|-
|1962-1963 || Indians de Springfield || LAH ||72 ||25 ||33 ||58 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1963-1964 || Indians de Springfield || LAH ||72 ||20 ||33 ||53 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Indians de Springfield || LAH ||72 ||21 ||34 ||55 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

|66 ||7 ||9 ||16 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Statistiques d'entraîneur 

|1970-1971 || Muskies de Kenora || LHJM
| 48 || 29 || 16 || 3  || ---
|- bgcolor="#f0f0f0"

Trophées et distinctions

Western Hockey League (1952-1974) 

 Il remporte le Trophée de la recrue en 1956-1957.

Ligue américaine de hockey 

 Il gagne la Coupe Calder avec les Indians de Springfield en 1959-1960, en 1960-1961 et en 1961-1962.

Références 

Naissance en novembre 1934
Naissance à Kenora
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Bruins de Troy
Joueur des Americans de Seattle
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Royals de New Westminster (WHL)
Joueur des Beavers de Kitchener-Waterloo
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée de la recrue (WHL)
Champion de la Coupe Calder